Sigurd Rushfeldt (Vadsø, 11 de dezembro de 1972) é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga no Lyngen/Karnes, da Quarta Divisão nacional, em paralelo à função de auxiliar-técnico no Tromsø.

Carreira 
Em 25 anos como jogador, Rushfeldt jogou por Norild, Birmingham City (empréstimo), Rosenborg (duas passagens), Racing Santander e Áustria Viena.

Com a Seleção Norueguesa, foram 38 partidas e sete gols entre 1994 e 2007. Participou da Copa de 1994, sendo o único atleta norueguês a ter disputado tal competição ainda em atividade até 2011, quando encerrou a carreira pela primeira vez, quando jogava pelo Tromsø.

Desde 2013, é auxiliar-técnico dos Gutan, voltando a jogar no ano seguinte pelo Lyngen/Karnes, clube da Quarta Divisão norueguesa, exercendo paralelamente as 2 funções.

Futebolistas da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994